Магази́н (через  і  від , маказін — «склади, комори») — термін, що має кілька значень:
 Магазин — приміщення для роздрібної торгівлі
 Магазин — приміщення для зберігання запасів харчування, боєприпасів, деталей; значення близьке до «комора», «склад»
 Магазин — частина зброї у вигляді коробки або трубки, куди вкладають патрони. Також магазином можуть називати аналогічні пристрої інших апаратів і приладів для вкладання кількох однорідних предметів.
 Магазин — допоміжний прилад для електротехнічних вимірювань
 Магазин — запасне місце у вуликові для меду на випадок посиленого медозбору
 Магазин — частина колоди карт, з якої гравці добирають після роздачі.

Примітки